Марија Офелија има више значења:

 Марија Офелија (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Марија Офелија (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику